Pronojiwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pronojiwo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pronojiwo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar